Мальке́вич () — польская фамилия.

Известные носители 
 Малькевич, Александр Александрович (род. 1975) — российский журналист, телеведущий.
 
 Малькевич, Ирена (1911—2004) — польская актриса.
 Малькевич, Леонид Петрович (1909—1982) — советский государственный деятель.